Брентано-квартет () — американский струнный квартет.

Основан в 1992 году. Назван в честь Антонии Брентано (1780—1869) — женщины, которая, возможно, была «бессмертной возлюбленной» () Бетховена (достоверно это неизвестно: сохранилось лишь одно письмо Бетховена, в котором он не называет свою возлюбленную по имени).

В 1995 году Брентано-квартет стал первым лауреатом Премии Кливлендского квартета. В дальнейшем квартет получил немало других наград — в частности, премию лондонского Королевского филармонического общества (1997) за лучший дебют (на британской сцене).

В репертуаре квартета — Монтеверди, Джезуальдо да Веноза, Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Брамс, Барток. Вместе с тем, Брентано-квартет специализируется на музыке современных композиторов, исполняя, в частности, произведения Чарльза Вуоринена, Брюса Адольфа, Милтона Бэббита и др. Особую страницу в деятельности квартета составляет его сотрудничество с известным американским поэтом Марком Стрэндом: так, поэтом и квартетом подготовлена концертная программа, в которой стихи Стрэнда соседствуют с музыкой Моцарта и Веберна.

Состав квартета 
 Марк Стейнберг — скрипка
 Серена Кейнин — скрипка
 Миша Эмори — альт
 Нина Ли — виолончель

Ссылки 
 Сайт квартета

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Появились в 1992 году в США
Струнные квартеты США
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Лауреаты премии Кливлендского квартета